Зубутли-Миатлинский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Кизилюртовском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Зубутли-Миатли.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Кизилюртовского района
Сельские поселения Дагестана